Der Ortsname Beuren (Varianten: -beuern, -beuren, -beuron, -birn, alemannisch oder niederdt. -büren, -bur(en) etc.) kommt vom  althochdeutschen bûr „kleines Haus“ etc., mittelniederländ. buur „Wohnung“, (vergl. Bauer (Vogelkäfig)).

Beuren ist der Name folgender Orte:

Baden-Württemberg:
 Beuren (bei Nürtingen), Gemeinde im Landkreis Esslingen
 Beuren (Aalen), Weiler im Stadtteil Waldhausen der Stadt Aalen, Ostalbkreis
 Beuren (Hechingen), Stadtteil der Stadt Hechingen, Zollernalbkreis
 Beuren (Heubach), Stadtteil der Stadt Heubach, Ostalbkreis
 Beuren (Ilsfeld), Wüstung auf Gemarkung der Gemeinde Ilsfeld, Landkreis Heilbronn
 Beuren (Isny), Stadtteil der Stadt Isny, Landkreis Ravensburg
 Beuren (Mengen), Stadtteil der Stadt Mengen, Landkreis Sigmaringen
 Beuren (Salem), Ortsteil der Gemeinde Salem, Bodenseekreis
 Beuren (Schnürpflingen), Ortsteil der Gemeinde Schnürpflingen, Alb-Donau-Kreis
 Beuren (Simmersfeld), Ortsteil der Gemeinde Simmersfeld, Landkreis Calw
 Beuren an der Aach, Stadtteil der Stadt Singen, Landkreis Konstanz
 Beuren am Ried, Stadtteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz

Bayern:
 Beuren (Hergatz), Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Beuren (Opfenbach), Ortsteil der Gemeinde Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Beuren (Pfaffenhofen an der Roth), Ortsteil der Gemeinde Pfaffenhofen an der Roth, Landkreis Neu-Ulm
 Beuren, einer der ersten überlieferten Ortsnamen von Kaufbeuren

Rheinland-Pfalz:
 Beuren (Eifel), Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell
 Beuren (Hochwald), Ortsgemeinde im Landkreis Trier-Saarburg
 Beuren (Irmenach), Ortsteil der Ortsgemeinde Irmenach, Landkreis Bernkastel-Wittlich
 Beuren (Saargau), Ortsteil der Ortsgemeinde Kirf, Landkreis Trier-Saarburg

Thüringen:
 Beuren (Leinefelde-Worbis), Stadtteil der Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld

Beuren ist außerdem der Name von:
 Beuren (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in der Gemeinde Beuren, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Kloster Beuren, Kloster bei Leinefelde-Worbis im Landkreis Eichsfeld in Thüringen
 Burg Beuren, ehemalige Burg bei Vöhringen, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg 

Beuren ist der Familienname folgender Personen:
 Alois J. Beuren (1919–1984), deutscher Pädiater und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Altenbeuren
 Beurenhof, Gemeinde Treis-Karden
 Beurenkern, Gemeinde Treis-Karden
 Bernbeuren
 Blaubeuren
 Büchenbeuren
 Edelbeuren
 Ennabeuren
 Gaisbeuren
 Gillenbeuren
 Grasbeuren
 Kaufbeuren
 Klosterbeuren
 Lötzbeuren
 Meckenbeuren
 Moosbeuren
 Nassenbeuren
 Oberbeuren (Kaufbeuren)
 Oggelsbeuren
 Ottobeuren
 Raversbeuren
 Roggenbeuren
 Waldbeuren
 Wäschenbeuren